Como río, arroyo o barranco del Soto se conoce a las siguientes corrientes fluviales:

Arroyo del Cerrillo del Soto, en la provincia de Ciudad Real;
Arroyo de los Linos del Soto, en la Comunidad de Madrid;
Arroyo Madre de Soto Román, en la provincia de Burgos;
Arroyo del Soto, en la provincia de Cuenca;
Arroyo del Soto, en Campillo de Ranas (Guadalajara);
Arroyo del Soto, en la provincia de Jaén;
Arroyo del Soto, en Móstoles (Madrid);
Arroyo del Soto, en Navarra;
Arroyo del Soto, en la provincia de Salamanca;
Arroyo del Soto, en la provincia de Toledo;
Arroyo del Soto, en la provincia de Valladolid;
Arroyo del Soto, en la provincia de Zamora;
Arroyo Soto, en la provincia de Burgos;
Arroyo de Soto Chico, en la provincia de Huelva;
Arroyo de Soto Chico, en la Comunidad de Madrid;
Arroyo del Soto de la Fresneda, en la provincia de Salamanca;
Arroyo de Soto Grande, en la provincia de Huelva;
Arroyo de Soto Grande, en la Comunidad de Madrid;
Arroyo del Soto de la Rambla, en la provincia de Cuenca;
Arroyo del Sotoespeso, en la provincia de Burgos;
Arroyo del Sotofrío, en la provincia de Soria;
Arroyo del Sotogordo, en la provincia de Cádiz;
Arroyo del Sotogordo, en la provincia de Ciudad Real;
Arroyo del Sotogrande, en la provincia de Soria;
Arroyo de Sotosalbos, en la provincia de Segovia;
Arroyo de Valdesoto, en Asturias;
Arroyo Valdesoto, en la provincia de Burgos;
Barranco de la Huerta del Soto, en la provincia de Jaén;
Barranco del Soto, en la provincia de Alicante;
Barranco del Soto, en Álava;
Barranco de Soto o arroyo de Bermú, en la provincia de Ciudad Real;
Barranco del Soto, en la provincia de Huesca;
Barranco del Soto, en La Rioja;
Barranco del Soto-Aicoa, en Navarra
Barranco Sotomayor, en Navarra;
Barranco del Soto, en la provincia de Zaragoza;
Cañada de Sotomayor, en la provincia de Sevilla;
Regata del Soto, en Navarra;
Regato del Soto, en la provincia de Salamanca;
Río Soto, en Asturias;
Río de Soto, en la provincia de León;
Río del Soto, en la provincia de Ávila;
Río del Soto, en la provincia de Cáceres; o
Vallejo de los Sotos, en Cifuentes (Guadalajara).